Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle műveinek főhőse
Sherlock Holmes kalandjai (1892), Sir Arthur Conan Doyle novelláskötete
Sherlock Holmes emlékiratai (1893), Sir Arthur Conan Doyle novelláskötete
Sherlock Holmes visszatér (1905), Sir Arthur Conan Doyle novelláskötete
Sherlock Holmes esetnaplója (1927), Sir Arthur Conan Doyle novelláskötete
Az ifjabb Sherlock (1924), Buster Keaton és Roscoe Arbuckle filmje
Sherlock Holmes (1939), Alfred L. Werker filmje
Sherlock Holmes és a terror hangja (1942), John Rawlins filmje
Sherlock Holmes és a titkos fegyver (1943), Roy William Neill filmje
Sherlock Holmes szembenéz a halállal (1943), Roy William Neill filmje
Sherlock Holmes Washingtonban (1943), Roy William Neill filmje
Sherlock Holmes és a rettegés háza (1945), Roy William Neill filmje
Sherlock Holmes (televíziós sorozat, 1964–1968), brit televíziós sorozat, címszereplő Peter Cushing / Douglas Wilmer
Sherlock Holmes magánélete (1970), Billy Wilder filmje
Sherlock Holmes legkedvesebb bátyjának kalandjai (1975), Gene Wilder filmje
Sherlock Holmes New Yorkban (1976), Boris Sagal filmje
Sherlock és én (1988), Thom Eberhardt filmje
Sherlock Holmes visszatér (1993), Kenneth Johnson filmje
Sherlock Holmes: A Baskerville-i agár (2000), Rodney Gibbons filmje
Sherlock Holmes esete a gonosszal (2002), Graham Theakston filmje
Sherlock Holmes és a lángoló város (2010),	Rachel Goldenberg filmje
Sherlock Holmes nevében (2011), Bernáth Zsolt filmje
Sherlock Holmes kalandjai (1984–1994), brit televíziós sorozat
Ifjú Sherlock Holmes és a félelem piramisa (1985), Barry Levinson filmje
Sherlock Holmes (2009), Guy Ritchie filmje
Sherlock Holmes 2. – Árnyjáték (2011), Guy Ritchie filmje
Sherlock (2010–), brit televíziós sorozat
Sherlock és Watson (2012–), amerikai televíziós sorozat
Sherlock Holmes, a mesterkopó (1984), animesorozat